Živi i mrtvi može biti:

 Živi i mrtvi (roman), roman bh-književnika Josipa Mlakića
 Živi i mrtvi (2007), film redatelja Kristijana Milića, zasnovan na istoimenom romanu